Eduard (germ. straja comorii, spadă; franc. Édouard) este un nume de familie sau prenume masculin.

Ziua onomastică 
 5 ianuarie, 18 martie, 13 octombrie

Variante 
 Edik, Édouard, Edvard, Edward, Ede, Edi, Eddi, Eddie, Eddy, Edja, Edo, Edu.

Regalitate 
 Eduard cel Bătrân, rege al Angliei (899–924) 
 Eduard Confesorul, rege al Angliei (1042–1066)
 Eduard I al Angliei, rege al Angliei (1272–1307)
 Eduard al II-lea al Angliei, rege al Angliei (1307–1327)
 Eduard al III-lea al Angliei, rege al Angliei (1327–1377)
 Eduard Prințul Negru, Prinț de Wales, fiul regelui Eduard al III-lea al Angliei (1330-1376)
 Eduard al Portugaliei, rege al Portugaliei (1433–1438)
 Eduard de Westminster, Prinț de Wales, fiul regelui Henric al VI-lea al Angliei (1453-1471)
 Eduard al IV-lea al Angliei, rege al Angliei (1461–1470)
 Eduard al V-lea al Angliei, rege al Angliei (1483)
 Eduard al VI-lea al Angliei, rege al Angliei (1547–1553)
 Prințul Eduard de Saxa-Altenburg (1804-1852)
 Eduard, Duce de Anhalt (1861-1918)
 Prințul Eduard, Duce de Kent și Strathearn, tatăl reginei Victoria
 Eduard al VII-lea al Regatului Unit, rege al Regatului Unit (1901-1910)
 Eduard al VIII-lea al Regatului Unit, rege al Regatului Unit (1936)
 Edward, Conte de Wessex, al treilea fiu al reginei Elisabeta a II-a

Personalități 
 Eduard Bernstein, politician german
 Eduard Buchner, biolog și chimist german
 Eduard Hübsch, violonist german
 Eduard Mörike, poet german
 Eduard Șevardnadze, președinte al Georgiei
 Eduard Caudella, compozitor român de muzică de operă

Nume
Prenume masculine